Brunon est un patronyme porté notamment par :

 Barthélémy Brunon (1836-1896), homme politique français ;
 Eusèbe Brunon (?-1081), évêque d'Angers ; 
 Jean-Baptiste Brunon (1913-1997), prélat français ;
 Karen Brunon (1975-), violoniste classique et chanteuse sino-française ;
 Pierre Brunon (1922-2000), haut fonctionnaire et préfet français ;
 Raoul et Jean Brunon (?-1917), (1895-1982), collectionneurs français.